Ша может означать:
 ША — паровоз.
 Ша () — цикл графических новелл английского автора Пата Миллса и французского художника Оливье Ледруа.
 «Ша!» — хит группы «Любэ» (1992) на стихи поэта-песенника Владимира Баранова и музыку композитора Игоря Матвиенко.
 Ша, Роджер — немецкий диджей и продюсер в жанре транс.
 Ша — отрицательная энергия в фэн-шуй.
буквы
 Ша — название латинской буквы , использовавшейся только в Новом тюркском алфавите 1927 года.
 Ша — название 26-й буквы русского алфавита (Ш).
 Ша — название 23-й буквы армянского алфавита (Շ).